Аморейра — португальский топоним:
 Аморейра (Алмейда)
 Аморейра (Обидуш)

См. также 
 Аморейра-да-Гандара — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Вале-да-Аморейра
 Сан-Себастьян-да-Аморейра